

Patronyme 

 Jean Boisard (-1725), numismate français ;
 Jean-Jacques Boisard (1744-1833), fabuliste français ;
 Jean-François Boisard (1762-1821), fabuliste et peintre français ;
 François Boisard (1786-1851), biographe français ;
 Louis Boisard (1851-1938), ingénieur-prêtre-ouvrier ;
 Pierre Boisard (1928-2008), syndicaliste français de la CFTC ;
 Pierre Boisard (1947-), sociologue français.

Toponyme 

 École de production Boisard (1882-), établissement privé français d’enseignement technique à Lyon.